Осно́ва — назва ряду історичних місцевостей на півдні міста Харкова. Назва з'явилась у 2-й половині 17 століття, коли була заснована приміська слобода, а згодом село Основа родиною слобідської козацької старшини Донців-Захаржевських, пізніше продане старшинській родині Квіток.

В останній третині 19 століття територія міста Харкова наблизилась до села Основа та земель Квіток на лівому березі річки Лопань («Аравія»), які були придбані Харківською міською думою. Тут були прокладені ряд вулиць, які зберегли колишню приналежність землі — вул. Квіткінська та Основ'янська вулиця.

У кінці 19 століття з'явилась передмістя Мала Основа, розміщене між місцевістю Новоселівка та залізничною станцією Новоселівка.

У 1908 році було закладено станцію Основа, поблизу якої виникло робітниче селище залізничників, які обслуговували станцію та паровозне депо, засноване 1911 року. Частина земель була скуплена жителями села Основа, і житло, побудоване тут здавалось в оренду.

У 1920-х роках село Основа та селище Основа увійшли у межу міста Харкова. Згідно з картографічними джерелами 1938 року територія Основа називалась Великою Основою, а селище Основа — Основою. Назви Малої та Старої Основ на картах не показані.

У післявоєнний період після відкриття Жовтневого трамвайного депо та кінцевої станції трамваю Новожанове (поблизу однойменної залізничної станції) — місцевість поступово дістала загальну назву Новожанове.

Перелік 

 Населений пункт (колишній)
 Основа — колишній населений пункт, заснований у 17 ст., який згодом увійшов в межу м. Харкова, а нині має назву Новожанове.

 Сучасна місцевость
 Селище Основа (місцевість) — місцевість у Харкові, розташована поблизу станції Основа.

 Історичні місцевості
 Велика Основа — місцевість міста Харкова у південно-західній частині міста Харкова у 1920—1930-х роках після входження села Основа до складу Харкова. У післявоєнний період стала називатися Новожанове.
 Мала Основа — передмістя Харкова у кінці 19 — початку 20 ст. Увійшло до місцевості Новоселівка.

Місцевості Харкова